Фінал Кубка Футбольної ліги 2002 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2001—2002, 42-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 24 лютого 2002 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Блекберн Роверз» та «Тоттенгем Готспур».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2002
2002 у футболі
Спорт у Кардіффі
Лютий 2002
2002 в англійському спорті